Мемон ():
 Мемон — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Мемон — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.

Фамилия 
 Мемон, Тайгер (род. 1960) — индийский преступник.
 Мемон, Якуб (1962—2015) — индийский преступник.